Ардалес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 106 км². Население — 2 660 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 http://www.ardales.com/
 Junta de Andalucía (SIMA)

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги